J-3 eller J 3 kan syfta på: 
 Piper J-3 Cub – ett 1-motorigt propellerdrivet allmänflygplan (1938)
 J 3 – beteckning inom svenska försvarsmakten för ett lätt bombflygplan 1924, se  Fokker C.V

Sveriges militärflygplan